In der Mathematik ist die Cartan-Formel eine in der Differentialgeometrie und besonders der symplektischen Geometrie häufig verwendete Formel.

Sie besagt, dass für jede Differentialform  und jedes Vektorfeld  die Gleichung

gilt, wobei  die Lie-Ableitung,  die äußere Ableitung und  die Kontraktion einer Differentialform bezeichnet.

Literatur 
  Élie Cartan: Leçons sur les invariant intégraux.  A. Hermann & Fils, Paris, 1922.

Differentialgeometrie